Edmund Mortimer är namnet på flera medlemmar i släkten Marcher, däribland:

 Edmund Mortimer (1351–1381), 3:e earl av March, far till 2), farfar till 3)
 Edmund Mortimer (1376–1409), son till 1) 
 Edmund Mortimer (1391–1425), 5:e earl av March och 7:e earl av Ulster, son till Roger Mortimer (1374–1398), tronföljare till Rikard II av England